Илья́ Ивано́в: Иванов, Илья Валентинович (1953—2017) — советский актёр.
 Иванов, Илья Данилович (1916—1981) — Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Илья Ильич (1904—1977) — советский биохимик, академик АМН СССР (1974).
 Иванов, Илья Михайлович (1924—1997) — полный кавалер ордена Славы.